Ruahine steht für

 Ruahine Forest Park, ein Waldnaturschutzpark auf der Nordinsel von Neuseeland
 Ruahine Range, Gebirgszug auf der Nordinsel von Neuseeland
 Ruahine (Schiff, 1951)